Merona är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av Norman 1865. Enligt Catalogue of Life ingår Merona i familjen Oceanidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Clavidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Merona